Discogloeum är ett släkte av svampar. Discogloeum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Discogloeum